CYP17A1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 508 амінокислот, а молекулярна маса — 57 371.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, ліаз, фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном заліза, гемом. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Цитохроми